Флаг Куюргази́нского района является официальным символом муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 13 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3224, и в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением регистрационного номера 052.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней зелёного цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней жёлтого цвета; в центре зелёной полосы летящий к древку степной орёл жёлтого цвета с клювом и лапами красного цвета, держащий в лапах дубовую ветвь жёлтого цвета».

Данное описание флага было утверждено Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, но решением Совета муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 13 июля 2006 года № 1/10-92 «О флаге муниципального района Куюргазинский район» было утверждено следующее описание флага:

«На зелёном поле полотна, украшенном башкирским национальным орнаментом „кускар“ золотой степной орёл с расправленными крыльями, взлетающий к солнцу».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности района.

Куюргазинский район — южные ворота Республики. Своим названием район обязан реке Куюргаза, притоку реки Большая Юшатырь. В переводе с башкирского «Куюргаза» означает источник реки.

Когда-то в древние времена на территории района жили три башкирских рода — кипчаки, тамьяны и бурзянцы, славящиеся особой храбростью и выносливостью. Их потомки впоследствии прославили Куюргазинский район своим героизмом.

Центральная фигура флага — взлетающий степной орёл, который держит в когтях дубовую ветвь.

Издревле орёл является одним из родовых атрибутов — птицей кипчаков, потомки которых составляют сегодня преимущественное население Куюргазинского района. Летящий золотой орёл — символ справедливости, богатства, независимости, силы, великодушия, прозорливости, свидетельствует о связи времён, стремлении в будущее, преодолении препятствий, развитии района.

Дубовая ветвь символизирует прочность, надёжность многонационального народа, населяющего край.

Жёлтая полоса символизирует трудолюбие землепашцев и богатство края.

Зелёный цвет — символ плодородия земли, разнообразия растительного, животного мира, а также символ надежды, изобилия, свободы, покоя и мира.

Примечания 

Флаг Куюргазинского района